ELF, akronymet henviser til forskellige artikler:
 Extremely Low Frequency – Lavfrekvente radiobølger
 Executable and Linking Format – Det mest udbredte filformat for programmer under linux